Riz sauvage est un nom vernaculaire qui peut désigner différentes espèces ou variétés de céréales, plus ou moins apparentées, faisant partie de la tribu des Oryzeae :

 Riz sauvages ou Riz du Canada (termes normalisés par l'ISO), appelés aussi Zizanies, du genre Zizania, notamment des espèces commercialisées :
 Riz sauvage (Zizania palustris) ou Zizanie des marais;
 Zizania aquatica
 Zizania texana
 Riz sauvages du genre Oryza, c'est-à-dire les espèces non cultivés de ce genre.

Notes et références 

Nom de graminée ambigu